

Događaji 
 kraj vlasti Hatšepsut, najpoznatije egipatske kraljice (vladala od 1498. pr. Kr. do 1483. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti

Izvori